

Polacy 
 Anna Idzikowska-Czubaj – dr hab. nauk humanistycznych, historyk
 Mariusz Czubaj – dr hab. nauk humanistycznych, literaturoznawca, antropolog kulturowy

Ukraińcy 
 Hryhorij Czubaj () – poeta i tłumacz
 Taras Czubaj () − muzyk rockowy, wokalista, kompozytor, tekściarz